Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2017/18 enthält alle Spieler, die in der dänischen Schachliga mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Nordre Skakklub mit zehn eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SK 1968 Århus und beim Bov Skakklub je 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 123 Spieler zum Einsatz, von denen 31 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7 Punkten waren Mads Hansen und Jackie Andersen (beide Team Nordea Skanderborg), wobei Hansen 8 Partien spielte, Andersen 9. Je 6,5 Punkte erzielten Allan Stig Rasmussen (Jetsmark Skakklub), Sune Berg Hansen (Hillerød Skakklub) und Pelle Rødkjær Bank (SK 1968 Århus), wobei Rasmussen 8 Partien spielte, Hansen und Bank je 9. Nicolai Kistrup (BMS Skak) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017; AUT = Österreich, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LAT = Lettland, NOR = Norwegen, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Team Nordea Skanderborg

Brønshøj Skakforening

Jetsmark Skakklub

Hillerød Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Århus Skakklub/Skolerne

BMS Skak

SK 1968 Århus

Nordre Skakklub

Bov Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2017
Schach 2018